Radá — loá afro-americano
 Rada (hinduísmo) — deusa hinduísta